ISO 3166-2:TW — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Китайской Республике (Тайваню).
Стандарт охватывает 16 уездов, 5 городов центрального подчинения (Цзяи, Синьчжу, Цзилун, Тайчжун, Тайнань ) и 2 города провинциального подчинения (Гаосюн, Тайбэй) Китайской Республики. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Китайской Республики — TW и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный трёхбуквенный код образован созвучно названию уезда, города. Геокоды уездов и городов Китайской Республики являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — TW, присвоенного Китайской Республике в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Китайской Республики 
Геокоды  16 уездов и 7 городов административно-территориального деления Китайской Республики.

Геокоды пограничных Китайской Республике государств 
 КНР — ISO 3166-2:CN (на северо-западе (морская граница)),
 Япония — ISO 3166-2:JP (на северо-востоке (морская граница)),
 Филиппины — ISO 3166-2:PH (на юге (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Тайваня

Ссылки 
 Геокоды Китайской Республики 

2:TW